Етнографія
 Русини — назва українців і білорусів, в 11 — початку 20 століття.
Русини — «українське населення Буковини, Галичини і Закарпатської України».
 Карпатські русини — етнографічна група українців Закарпаття, Словаччини та Воєводини. 

Населені пункти
 Русин Яр — село в Україні, Костянтинівському районі Донецької області.
 Русин (село) — село в Україні, Сокальському районі Львівської області.

Інше 
 Русинъ — назва кількох періодичних видань.
 Русин (прізвище)
 Русин (часопис) - часопис лемківсько-русинської громади в Словаччині

Примітки 

Прізвища